Верден () — административный район города Эссен (Германия, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Расположен в южной части города на берегу реки Рур. Часто Верден называют «Жемчужиной Рура», так как он был пощажен войной, и, следовательно в нём сохранилось много исторических памятников.
На севере река Рур отделяет Верден от районов Шуир и Бреденай, на востоке Верден граничит  с районом Фишлакен, на юге – с районом Хайдхаузен и на западе – с районом Кеттвиг.

История 

История Вердена начинается в VIII веке и связана с деятельностью Святого Людгера, который примерно в 799 году на берегу Рура основал Верденское аббатство. Вокруг монастыря начали возникать поселения и в 1317 году Верден получает городские права. К этому времени Верден представлял собой укрепленный город, окруженный оборонительными стенами.
В 1498 году Верден практически полностью погиб в огне, однако, будучи во владении богатого аббатства достаточно быстро был восстановлен. В то время Верденскому аббатству принадлежали обширные владения, включающие в себя территории современных районов Эссена Бреденай, Хайзинген, Шуир, Кеттвиг, Фишлакен, Хайдхаузен, Купфердре и Бифанг, а также Хайлигенхаз в Дюссельдорфе и Штеркраде в Оберхаузене. В 1803 году в ходе секуляризации, которая проходила под руководством наполеоновского министра Талейрана, Верденское аббатство было упразднено.
Начиная с середины XIX века город начинает благоустраиваться. Так в 1860 году в Вердене были установлены газовые фонари, в 1887 году была проведена канализация. В 1880 году по проекту архитектора Вильгельма Бовензипена было построено новое здание верденской ратуши, которое было перестроено и расширено в 1912—1913 годах усилиями эссенских архитекторов Гросскопфа и Кунца.
Во время Рурского восстания 16 марта 1920 года силами фрайкора была разогнана демонстрация рабочих, при этом 4 демонстранта были убиты.
В 1923 году в Вердене, занятом французскими войсками, проходил процесс над Густавом Круппом фон Болен.
Несмотря на протесты местных жителей, 1 августа 1929 года в рамках областной реформы рейнско-вестфальского промышленного региона Верден был включен в состав города Эссен.
В 1931—1933 годах вблизи Вердена была сооружена плотина на Руре, что привело к образованию водохранилища, которое получило название Бальденайзее и стало популярным местом отдыха. Во время второй мировой войны Верден пострадал мало, поэтому историческая часть города сохранилась. Тем не менее в 60-е годы XX века была проведена комплексная реставрация исторической части Вердена.

Достопримечательности 
 Базилика Святого Людгера строилась с 799 по 1275 годы. Считается одной из самых выдающихся церквей Рейнланда. Особую ценность имеет барочный алтарь. 6 июля 1993 в базилике отправлял службу римский папа Иоанн Павел II. В крипте церкви сохраняются мощи Святого Людгера. Также в церкви хранятся большое число реликвий и художественных ценностей
Церковь Святого Люциуса, возведенная в X веке считается старейшей приходской церковью к северу от Альп. После секуляризации 1803 года стала использоваться в качестве конюшни, но в 1965 году была вновь освящена.
Евангелическая церковь была освящена 24 июня 1900 года. Строилась на средства семейства Круппов. Церковь владеет ценными живописями в стиле модерн.

Примечания

Ссылки
Список архитектурных памятников в Вердене

Литература
Johann A. Engels: Die Reise nach Werden: mit Kupfern. Duisburg 1813. Digitalisat  des Exemplars der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Erik Zimmermann: Auf den Spuren des Ruhrbergbaus. Bergbau- und industriegeschichtliche Wanderwege im Werdener Land. Essen 1997, ISBN 3-922785-37-9
Detlef Hopp: Unter unseren Füßen − Ein archäologischer Streifzug durch Werden, Klartext Verlag, Essen 2005, ISBN 978-3-89861-490-0
Ludger Fischer: Denkmalpfade in Essen-Werden, Essen 2006 (zweite, vollständig überarbeitete Auflage des ursprünglichen Titels Bau- und Kunstdenkmale in Essen-Werden, Essen 1996), ISBN 3-922785-87-5

Административные районы Северного Рейна-Вестфалии
Рурская область
Районы города Эссен